Marcos António, calciatore brasiliano
Marcos Antônio, calciatore brasiliano
Marcos Antônio Malachias Júnior, calciatore brasiliano
Marcos Antônio da Silva Gonçalves, calciatore brasiliano
Marcos Cáceres, calciatore paraguaiano
Marcos Senna, calciatore spagnolo
Marcos Antônio Aparecido Cipriano detto Marcão, ex calciatore brasiliano
Marcos António Portugal, compositore portoghese
Marcos Antônio Abdalla Leite, cestista brasiliano
Marcos Serrano, ex ciclista spagnolo
Marcos Morínigo, politico paraguaiano
Marcos Antonio Milinković, pallavolista argentino